Floorballligaen 1994-95 var den 4. sæson af det danske mesterskab i floorball arrangeret af Dansk Floorball Union.

Ligaen bestod af 4 hold i vest og 8 hold i øst. Det var et hold mere end forrige sæson i øst, men samme antal hold i vest. Hørsholm Floorball var ny i østrækken.

Slutspillet blev igen afviklet over en weekend.

Grundspil

Vest

Kampe

Øst

Kampe

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen